Триполье — топоним, название населённых пунктов на Украине:

 Триполье — село в Бахмутском районе Донецкой области.
 Триполье — село в Обуховском районе Киевской области.

См. также 
 Культура Триполье-Кукутень